QRM est un code qui signifie « Êtes-vous brouillé ? » selon le code Q. 

En usage radioamateur, il prend le sens général de brouillage.

 QRM est un sigle qui peut signifier aussi Union sportive Quevilly-Rouen Métropole, club de football français basé au Petit-Quevilly.

Code Q